Stor-Fisktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Fisktjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (16,1 ha)
Stor-Fisktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,89 ha)
Stor-Fisktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (11,7 ha)

Se även
Fisktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn